Klikk: egy gráf olyan részgráfja, amelyben minden csúcs minden másik csúccsal össze van kötve.
 Klikk: csettintő, kattanó hangra emlékeztető mássalhangzó egyes dél- és kelet-afrikai nyelvekben.
 Klikk: szoros, exkluzív baráti kör vagy csoportosulás.
 Klikk: táblás játék.
 Klikkelés: egér gombjának megnyomása, miközben a mutató (kurzor vagy helyzetjelölő) a képernyő kívánt helyére mutat

Hasonló szó 

 KLIK - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ rövidítése